Фронтальная плоскость может означать:
 Фронтальная плоскость — одна из анатомических плоскостей.
 Фронтальная плоскость проекции — одна из плоскостей проекции в начертательной геометрии.